Das Dameneinzel der French Open 1976 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Chris Evert. Das Finale bestritten Sue Barker und Renáta Tomanová, das Barker in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1976